Bose est un nom de famille très courant au Bengale. Parmi les Bengalî célèbres ayant porté ce patronyme, on trouve :
 Ânanda Mohan Bose (1847-1906), un homme d'État et mathématicien ;
 Jagadish Chandra Bose (1858-1937), un physicien et botaniste ;
 Nandalal Bose (1882-1966), un peintre ;
 Rashbehari Bose (vers 1886-1945), un révolutionnaire et terroriste ;
 Satyendranath Bose (vers 1894-1974), un physicien ;
 Shonali Bose (née en 1965), une réalisatrice indienne ;
 Subhas Chandra Bose (1897 - mort probablement en 1945), connu sous le nom de Netaji, un des leaders du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et fondateur de la Legion Freies Indien et de l'armée nationale indienne ;
  (1924-1988), un écrivain.

Patronyme d'autres origines :
 Johann Andreas Bose (1626-1674), un historien et philologue allemand ;
 Julius von Bose (1809-1894), un général allemand ;
 Amar Bose (1929-2013), américain (de famille d'origine bengalî), fondateur de l'entreprise Bose ;
 Lucia Borloni, dite Lucia Bosè (1931-2020), une actrice italienne ;
 Isimeli Bose, homme d'affaires et homme politique fidjien ;
 Miguel Bosé (né en 1956), un chanteur et acteur italo-espagnol.

Satyendranath Bose a laissé son nom à deux concepts très importants en physique :
 le condensat de Bose-Einstein ;
 les bosons.

Et aussi :
 Bose, un cratère lunaire nommé d'après Jagadish Chandra Bose ;
 Bose Corporation, une entreprise américaine d'électronique spécialisé dans la sonorisation ;
 Bose ou Baise, une ville chinoise dans la province du Guangxi ;
 Bose, un hameau de la commune de Magnano en Italie ;
 la Communauté monastique de Bose, fondée à Bose.

Homonymie de patronyme